Colinas del Sol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colinas del Sol, Playas de Rosarito, Baja California, 
 Colinas del Sol, Tijuana, Baja California, 

Robotskapade Mexikoförgreningar